Villar (del latín villaris, pueblo pequeño) hace referencia a varios artículos:

Lugares

España 
 Cabezas del Villar, municipio de la provincia de Ávila.
Cerro del Villar, Bien de Interés Cultural, en el municipio y provincia de Málaga.
El Villar (La Rioja), localidad del municipio de Enciso.
El Villar de Santiago, localidad del municipio de Villablino, provincia de León.
Elvillar, en la provincia de Álava.
Garganta del Villar, municipio de la provincia de Ávila.
Los Villares, municipio de la provincia de Jaén.
Villar (Bande), parroquia del municipio de Bande, provincia de Orense.
Villar (Candamo), aldea de la parroquia asturiana de Murias;
 Villar (Córdoba), en Fuente Palmera, provincia de Córdoba;
Villar (Creciente), parroquia del municipio de Creciente, provincia de Pontevedra.
Villar (Guitiriz), parroquia del municipio de Guitiriz, provincia de Lugo.
 Villar (Hermandad de Campoo de Suso), Cantabria;
 Villar (León);
Villar (Puentedeume), parroquia civil del municipio de Puentedeume, provincia de La Coruña.
Villar (Sarria), parroquia del municipio de Sarria, provincia de Lugo.
Villar (Silleda), parroquia del municipio de Silleda, provincia de Pontevedra.
 Villar (Soba), Cantabria;
Villar (Valdés), aldea del concejo de Valdés;
Villar (Villagatón), pueblo del municipio de Villagatón, en la provincia de León.
Villar da Torre (La Coruña), aldea de la parroquia de Lañas, municipio de La Baña, provincia de La Coruña.
Villar de Acero, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
Villar de Argañán, municipio de la provincia de Salamanca.
Villar de Barrio, municipio de la provincia de Orense.
Villar de Barrio (parroquia), parroquia del municipio de Villar de Barrio, provincia de Orense.
Villar de Canes, municipio de la provincia de Castellón.
Villar de Cantos, pedanía del municipio de Vara del Rey, provincia de Cuenca.
Villar de Cañas, municipio de la provincia de Cuenca.
Villar de Cerreda, parroquia del municipio de Nogueira de Ramuín, provincia de Orense.
Villar de Chinchilla, pedanía del municipio de Chinchilla de Montearagón, provincia de Albacete.
Villar de Ciervo, municipio de la provincia de Salamanca.
Villar de Ciervos, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza, en la provincia de León.
Villar de Cobeta, pedanía del municipio de Zaorejas, provincia de Guadalajara.
Villar de Condes, parroquia del municipio de Carballeda de Avia, provincia de Orense.
Villar de Corneja, municipio de la provincia de Ávila.
Villar de Corrales, localidad del municipio de Trabadelo, provincia de León.
Villar de Cuevas, pedanía del municipio y provincia de Jaén.
Villar de Domingo García, municipio de la provincia de Cuenca.
Villar de Fallaves, municipio de la provincia de Zamora.
Villar de Farfón, localidad del municipio de Rionegro del Puente, provincia de Zamora.
Villar de Flores, localidad del municipio de El Payo, provincia de Salamanca.
Villar de Gallimazo, municipio de la provincia de Salamanca.
Villar de Golfer, localidad del municipio de Luyego, provincia de León.
Villar de Huergo, lugar de la parroquia de Sevares, concejo de Piloña, Asturias.
Villar de la Encina, municipio de la provincia de Cuenca.
Villar de la Yegua, municipio de la provincia de Salamanca.
Villar de las Traviesas, localidad del municipio de Toreno, provincia de León.
Villar de Liebres, parroquia del municipio de Trasmiras, provincia de Orense.
Villar de los Barrios, pedanía del municipio de Ponferrada, provincia de León.
Villar de los Navarros, municipio de la provincia de Zaragoza.
Villar de los Pisones, localidad del municipio de Asturianos, provincia de Zamora.
Villar de Matacabras, localidad del municipio de Madrigal de las Altas Torres, provincia de Ávila.
Villar de Maya, localidad del municipio de Villar del Río, provincia de Soria.
Villar de Mazarife, localidad del municipio de Chozas de Abajo, provincia de León.
Villar de Olalla, municipio de la provincia de Cuenca.
Villar de Olmos, aldea del municipio de Requena, provincia de Valencia.
Villar de Omaña, localidad del municipio de Riello, provincia de León.
Villar de Orcheta, despoblado del municipio de Torrebaja, provincia de Valencia.
Villar de Ordelles, parroquia del municipio de Esgos, provincia de Orense.
Villar de Otero, localidad del municipio de Vega de Espinareda, provincia de León.
Villar de Peralonso, municipio de la provincia de Salamanca.
Villar de Plasencia, municipio de la provincia de Cáceres.
Villar de Pozo Rubio, barrio rural del municipio de Albacete.
Villar de Rena, municipio de la provincia de Badajoz.
Villar de Rey, parroquia del municipio de Cenlle, provincia de Orense.
Villar de Samaniego, municipio de la provincia de Salamanca.
Villar de San Pedro, aldea de la parroquia de La Ronda, concejo de Boal, Asturias.
Villar de Santos, municipio de la provincia de Orense.
Villar de Santos (parroquia), parroquia del municipio de Villar de Santos, provincia de Orense.
Villar de Sapos (Allande), parroquia del concejo de Allande, Asturias.
Villar de Sapos (Tineo), parroquia del concejo de Tineo, Asturias.
Villar de Sarria, parroquia del municipio de Sarria, provincia de Lugo.
Villar de Serandinas, aldea de la parroquia de Serandinas, del concejo de Boal, Asturias.
Villar de Sobrepeña, localidad del municipio de Sepúlveda, provincia de Segovia.
Villar de Tejas, aldea del municipio de Chelva, provincia de Valencia.
Villar de Torre, municipio de La Rioja.
Villar de Vacas, parroquia del municipio de Cartelle, provincia de Orense.
Villar de Vildas, parroquia del concejo de Somiedo, Asturias.
Villar del Águila, localidad del municipio de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca.
Villar del Ala, municipio de la provincia de Soria.
Villar del Arzobispo, municipio de la provincia de Valencia.
Villar del Buey, municipio de la provincia de Zamora.
Villar del Campo, municipio de la provincia de Soria.
Villar del Cobo, municipio de la provincia de Teruel.
Villar del Horno, localidad del municipio de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca.
Villar del Humo, municipio de la provincia de Cuenca.
Villar del Infantado, municipio de la provincia de Cuenca.
Villar del Maestre, localidad del municipio de Villar y Velasco, provincia de Cuenca.
Villar del Monte, localidad del municipio de Truchas, provincia de León.
Villar del Olmo, municipio de la Comunidad de Madrid.
Villar del Pedroso, municipio de la provincia de Cáceres.
Villar del Pozo, municipio de la provincia de Ciudad Real.
Villar del Puerto, localidad del municipio de Vegacervera, provincia de León.
Villar del Rey, municipio de la provincia de Badajoz.
Villar del Río, municipio de la provincia de Soria.
Villar del Salz, municipio de la provincia de Teruel.
Villar del Saz de Arcas, localidad del municipio de Arcas, provincia de Cuenca.
Villar del Saz de Navalón, localidad del municipio de Fuentenava de Jábaga, provincia de Cuenca.
Villar del Yermo, localidad del municipio de Bercianos del Páramo, provincia de León.
Villar y Velasco, municipio de la provincia de Cuenca.
Villaralbo, municipio de la provincia de Zamora.
Villaralto, municipio de la provincia de Córdoba.
Villarbajo, barriada rural del municipio de Martos, provincia de Jaén.
Villarbón, localidad del municipio de Candín, provincia de León.
Villarbuján, parroquia del municipio de Bóveda, provincia de Lugo.
Villardeciervos, parroquia del municipio de Villardevós, provincia de Orense.
Villardefrades, municipio de la provincia de Valladolid.
Villardel, localidad de la parroquia de Leiro, municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
Villardeperas, lugar de la parroquia de Lamaiglesia, municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo.
Villardeveyo, parroquia del concejo de Llanera, Asturias.
Villardevós, municipio de la provincia de Orense.
Villardompardo, municipio de la provincia de Jaén.
Villardondiego, municipio de la provincia de Zamora.
Villargordo (Jaén), pedanía del municipio de Villatorres, provincia de Jaén.
Villargordo (Villarmuerto), localidad del municipio de Villarmuerto, provincia de Salamanca.
Villargordo del Cabriel, municipio de la provincia de Valencia.
Villargusán, localidad del municipio de San Emiliano, provincia de León.
Villargámar, núcleo rural de la provincia de Burgos.
Villarjuán, parroquia del municipio de Incio, provincia de Lugo.
Villarluengo, municipio de la provincia de Teruel.
Villarmarín, localidad del municipio de Balboa, provincia de León.
Villarmayor (La Coruña), municipio de la provincia de La Coruña.
Villarmayor (parroquia), parroquia civil del municipio de Villarmayor, provincia de La Coruña.
Villarmayor (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca.
Villarmental, parroquia del concejo de Cangas del Narcea, Asturias.
Villarmentero (Burgos), localidad del municipio de Las Quintanillas, provincia de Burgos.
Villarmentero de Campos, municipio de la provincia de Palencia.
Villarmentero de Esgueva, municipio de la provincia de Valladolid.
Villarmeriel, localidad del municipio de Quintana del Castillo, provincia de León.
Villarmiro, localidad del municipio de Palenzuela, provincia de Palencia.
Villarmosteiro, parroquia del municipio de Páramo, provincia de Lugo.
Villarmuerto, municipio de la provincia de Salamanca.
Villarpardo (Zaragoza), despoblado dividido entre los municipios de Torralbilla y Mainar, provincia de Zaragoza.
Villarpedre, parroquia del concejo de Grandas de Salime, Asturias.
Villarpunteiro, parroquia del municipio de Baralla, Lugo.
Villarquemado, municipio de la provincia de Teruel.
Villartelín, parroquia del municipio de Baralla, Lugo.

Francia 

 Villar-d'Arêne, comuna y población en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos Alpes, en el distrito de Briançon y cantón de La Grave.
Villar-en-Val, población y comuna de la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude, en el distrito de Carcasona y cantón de Lagrasse.
Villar-Loubière, población y comuna de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos Alpes, en el distrito de Gap y cantón de Saint-Firmin.
Villar-Saint-Anselme, comuna situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Rosellón.
Villar-Saint-Pancrace, comuna de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Altos Alpes, en el distrito de Briançon y cantón de Briançon Sur.
Villardebelle, comuna situada en el departamento del Aude en la región de Languedoc-Rosellón.
Villargent, población y comuna situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Lure y cantón de Villersexel.
Villargoix, población y comuna de la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Montbard y cantón de Saulieu.
Villargondran, población y comuna de la región de Ródano-Alpes, departamento de Saboya, en el distrito de Saint-Jean-de-Maurienne y cantón de Saint-Jean-de-Maurienne.
Villarlurin, comuna delegada de la comuna nueva de Les Belleville, fusionada con la comuna de Saint-Martin-de-Belleville.

Italia 

 Villar Dora, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte.
 Villar Focchiardo, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte.
 Villar Pellice, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte.
 Villar Perosa, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte.
 Villar San Costanzo, localidad y comuna de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.
 Villarbasse, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte.
 Villarbasse, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte.
 Villarboit, localidad y comuna de la provincia de Vercelli, región de Piamonte.

Perú 
Provincia de Contralmirante Villar

Apellido 
Ángel María Villar, dirigente futbolístico español.
Diego Villar, futbolista argentino.
Graciela Villar, psicóloga social y política uruguaya.
Hugo Villar, médico y político uruguayo.
Huguet del Villar, nombre por el que era conocido el botánico español Emili Huguet i Serratacó.
José Villar, empresario y político uruguayo.
José Villar Gómez, empresario y político uruguayo.
Justo Villar, futbolista paraguayo.
Lauro Villar, militar mexicano.
Manny Villar, empresario y político filipino.

Nombre propio 
Villar es un nombre propio femenino:
Villar López Vallés, fotógrafa navarra.
María del Villar Berruezo de Mateo, bailarina y poeta navarra.